Брамадеро има више значења:

 Брамадеро (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Брамадеро (Сан Франсиско Логече), насеље у савезној држави Оахака у Мексику